Het Europees kampioenschap triatlon lange afstand wordt sinds 1985 gehouden. Meestal wordt het elk jaar gehouden, maar tussen 1987 en 2003 om de twee jaar en in 2001 niet. De afstand varieert per jaar en was in het begin de Ironman-afstand, maar later een drievoudige (in 2007 tweevoudige) olympische afstand. Sinds enige jaren wordt weer een Ironman uitgekozen om de Europese langeafstandstitel te vergeven. Het is een open kampioenschap en er doen soms triatleten van buiten Europa mee.

Afstanden 
 1985–1999 & 2012–2019: Ironman-afstand (3,8 km zwemmen / 180 km fietsen / 42,2 km lopen)
 2003–2006 & 2008–2011: drievoudige olympische afstand (4 km zwemmen / 120 km fietsen / 30 km lopen)
 2007: dubbele olympische afstand (3 km zwemmen / 90 km fietsen / 20 km lopen)

Podia

Mannen

Vrouwen